Boban Bajković (Cetinje, 15 de março de 1985) é ex-futebolista montenegrino que atuava como goleiro.

Referencia
http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=108430&epoca_id=142

Futebolistas de Montenegro
Futebolistas do Estrela Vermelha de Belgrado
Naturais de Cetinje